Виктор — имя, которое носили христианские святые:

 Виктор Африканский (II век) — раннехристианский святой, мученик; пострадал с мчч. Квинктом, Симплицием, Моизетом, Виктуром, Викторином, Адютором, Квартом и 30-ю другими в гонения Декия и Ва­лериана, память 18 декабря.
 Виктор Витенский (Victor Vitensis, II половина V века — †535) — христианский писатель, епископ города Вита (Северная Африка), память 23 августа.
 Виктор Дамасский (II в. — уб.† 161—180, Дамаск) — римский воин, общехристианский святой, мученик; память 14 мая (католики), 11 (24) ноября (православные).
 Виктор Карфагенский (уб.† ок. 259) — раннехристианский африканский святой, священномученик, ученик св. Киприана Карфагенского, пострадавший при императоре Валериане, память 24 февраля.
 Виктор Коринфский (уб.† 251, Коринф) — раннехристианский святой, мученик, память 31 января (13 февраля, православные), 10 марта, 5 (18) апреля (православные).
 Виктор Ксантенский (Viktor of Xanten, уб.† 286) — римский воин Фивейского легиона, общехристианский святой, мученик, память 10 октября.
 Виктор Золотурнский (Victor de Soleure, III век, Золотурн) — римский воин из Фиванского легиона, раннехристианский мученик, память в католической церкви 30 сентября.
 Виктор Мавр Медиоланский (Victor Maurus, род. III век, Мавритания — уб.† ок.303, Милан или Лоди-Веккьо) — римский воин, мученик, покровитель заключенных и изгнанников, память в католической церкви 8 и 14 мая.
 Виктор Массилийский (Victor Massiliensis, уб.† 303 или 304, Марсель) — римский офицер, общехристианский святой, мученик; память 21 июля.
 Виктор Месукевийский (уб.† 100, 123 или 130, Сукакети) — грузин, вельможа Кавказской Албании, раннехристианский мученик, память 15 (28) апреля.
 Виктор Неаполитанский (итал. Vittore I; ум. не ранее 496) — епископ Неаполя в конце V века, католический святой, память 8 февраля.
 Виктор Никомидийский (уб.† 303, Никомидия) — раннехристианский мученик; память 5 (18) апреля.
 Виктор Пиренейский (уб.† 305) — общехристианский святой, мученик, проповедник в горах Пиренейских, пострадал вместе с Викентием и Оронтием, память 22 января, 11 ноября ст.ст.
 Виктор Римский (Фотин, I век — уб.† 66, Атталия) — раннехристианский святой, римский офицер, мученик, память 20 марта (2 апреля).
 Виктор I Римский († 197/199) — папа Римский (189—199), переведший богослужение на латынь, общехристианский святой, память 28 июля.
 Виктор Фракийский (уб.† 304, Филиппополь Фракийский) — раннехристианский святой, мученик, память 20 августа.
 Виктор Халкидонский († ок.304, Халкидон) — раннехристианский мученик, римский воин, память 10 сентября (католики), 16 (29) сентября (православные).

Новомученики и исповедники 
 Виктор Китайский Фу (ок. 1851/1852 — 1900, Пекин) — монгол, православный мученик, убит вместе со всей семьёй.
 Краснов, Виктор (мученик) (уб.† 1918, Агломазово) — русский крестьянин, мученик, память 29 октября ст.ст.
 Матвеев, Виктор Матвеевич (1871—1937) — православный святой, мученик, память 18 (31) декабря.
 Виктор (Никифоров) (Никифоров, Виктор Николаевич, уб.† 1918, Пермская губерния) — православный священномученик, память 7 (20) июня.
 Виктор (Островидов) (1875—1934) — епископ Глазовский, Ижевский и Вотский; священноисповедник, память 19 апреля (2 мая).
 Фролов, Виктор Васильевич (1913 — уб.† 1937, Бутырка) — православный святой, иподиакон, мученик; память 8 (21) октября.

Примечания